Кристиан Тома — французский актёр, родился 30 марта 1934 года в Родезе и умер 27 сентября 2018 года в Тулузе.

Биография 
Родом из Аверона, Кристиан Тома начал спортивную карьеру в Нанте, где играл в баскетбол. Брал уроки в консерватории и начал карьеру в кино. Появлялся на телевидении и на большом экране, в частности у Роже Вадима в фильмах «Барбарелла» (1968) с Джейн Фондой и «» (1972). Участвовал в первых двух фильмах  (1964—1965) Андре Юнебеля. Впоследствии переехал в Голливуд, где, прекрасно говоря на двух языках, давал уроки французского детям актёров и кинопродюсеров.

Фильмография

Кино 
 1964 г. : Фантомас, Андре Юнебеля : инспектор
 1965 г. : Фантомас разбущевался Андре Юнебеля : инспектор
 1968 г. : Барбарелла Роже Вадима
 1972 г. : Элле Роже Вадима
 1972 г. : Вырванные с корнем Андре Тейссейра

Телевидение 
 1964 г. : Тревога в Орли, : второй мужчина Барт
 1964 г. : Трехстороннее зеркало: Ла Тоска  : Марио Каварадосси
 1990 г. : Danger Corruption (Соусник) Дэвида Такера: переводчик
 1994 г. :  Жоэля Сериа : Дон Ховард

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения Франции
Киноактёры Франции